Lepech. kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivan Lepechin
 Ivan Ivanovich Lepechin

Robotskapade auktorsförkortningar